Крупичка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крупичка, Антон (род. 1983) — американский ультрамарафонец.
 Крупичка, Рудольф (1879—1951) — чешский поэт и драматург.